Gimme peut désigner :
 le gimme, une langue de l'Adamaoua.

 est également une contraction anglo-saxonne de  et se retrouve, notamment, dans des titres d'œuvres et noms :

Musique

Chansons 
 , chanson d'Alice Cooper sortie en 2000 ;
 , chanson de ZZ Top sortie en 1983 ;
 , chanson d'ABBA sortie en 1979 ;
 , chanson d'Eddy Grant sortie en 1988 ;
 , chanson de Britney Spears sortie en 2007 ;
 , chanson des Rolling Stones sortie en 1969 ;
 , chanson de The Spencer Davis Group sortie en 1966 ;
 , chanson de Chris Brown feat. Lil Wayne sortie en 2005 ;
 , chanson de Queen écrite par Brian May en 1986.

Albums 
 , album de Lynyrd Skynyrd sorti en 1976 ;
 , album des Rolling Stones sorti en 1971 ;
 , compilation de John Lennon sortie en 2010 ;
 , album de Peter Bjorn and John sorti en 2016.
 , compilation de John Lennon sortie en 2020 ;

Groupe 
 , groupe de punk américain.

Cinéma/Télévision 
 , film documentaire de David Maysles, Albert Maysles et Charlotte Zwerin sur les Rolling Stones sorti en 1970 ;

 , série télévisée britannique diffusée de 1999 à 2001 ;
 , film américain de Ron Krauss sorti en 2013 ;

 , comédie dramatique américaine d'Adam Leon sortie en 2012 ;
 , film documentaire américain de Jim Jarmusch sorti en 2016.

Voir aussi